Натуральне число 1923
 1923 рік до нашої ери
 1923 рік нашої ери